Ярема Стемповский (; 15 января 1925 — 11 января 2001) — польский актёр театра, кино, телевидения и кабаре, также певец.

Биография 
Ярема Стемповский родился 15 января 1925 года в Варшаве. Дебютировал в театре в 1949 г. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Варшаве, которую окончил в 1949 году. Актёр театров в Свиднице, Белостоке, Варшаве, Лодзи и Сопоте. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1958—1977 гг. и в телевизионном Кабаре джентльменов в возрасте. 

Умер 11 января 2001 года  в Варшаве. Похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Его дядя — актёр Казимеж Юноша-Стемповский.

Избранная фильмография

Признание 
 1986 — Серебряный Крест Заслуги.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Похороненные на кладбище Старые Повонзки